Michael Davies peut désigner :
 Michael Davies (1936-2004), un écrivain catholique anglais ;
 Michael Davies (1966-), un producteur anglais de jeux télévisés américains ;
 Michael Davies (1986-), un joueur américain de hockey sur glace ;

personnage de fiction
 Michael Davies, un personnage fictif de la série télévisée Buzz Mag.